Список предвыборных митингов президентской кампании Дональда Трампа. В общей сложности было проведено 325 митингов: 187 в период праймериз и 138 до самих выборов. Суммарная посещаемость составила около 1,7 млн человек (875 тыс.+ в период праймериз и 800 тыс.+ до самих выборов).

Период праймериз Республиканской партии США (2016)

Период всеобщих выборов (2016)

Музыкальное сопровождение мероприятий (2015—2016) 
В период 2015—2016 годов на митингах Трампа использовались произведения следующих исполнителей, композиторов и музыкальных групп: 
 Элтон Джон, Адель, Эндрю Ллойд Уэббер, Лучано Паваротти, Джакомо Пуччини, Нил Янг, Рихард Вагнер, Кенни Джи, Джонни Кэш, Билли Джоэл, Билл Конти, Джон Мелленкамп, Кэб Кэллоуэй, Фрэнки Валли, Пол Роджерс, Трэви Маккой, Брюс Спрингстин.
 The Beatles, The Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Aerosmith, Journey, R.E.M., Twisted Sister, Creedence Clearwater Revival, Survivor, The Shangri-Las, The Alan Parsons Project.

Примечания

Комментарии

Примечания 

Президентская кампания Дональда Трампа